Burg Karlsberg bezeichnet

 Burg Karlsberg (Kärnten), eine Burgruine bei Sankt Veit an der Glan in Kärnten, Österreich
 Burg Kašperk, eine Burgruine bei Kašperské Hory im Böhmerwald, Tschechien